

Matematica 
 Insieme – collezione di oggetti

Musica 
 Insieme – concetto della teoria musicale
 Insieme – brano musicale di Mogol – Battisti e singolo di Mina del 1970
 Insieme – album di Christian del 1986
 Insieme – album di Ornella Vanoni e Gino Paoli del 1985
 Insieme: 1992 – brano musicale di Toto Cutugno del 1990
 Insieme – album di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli del 2017

Politica 
Insieme – partito politico polacco, successivamente ridenominato Sinistra Insieme
Insieme - Partito per una Nuova Era – partito politico ungherese, inizialmente noto con la denominazione Insieme 2014
Italia Europa Insieme – lista elettorale presentata alle elezioni politiche in Italia del 2018 che raggruppa PSI, Verdi e Area Civica

Televisione 
 Insieme – varietà televisivo italiano